La RD 979 est une route départementale. Elle correspond à :
 l'ex-route nationale 79,
 l'ex-route nationale 179 dans l’Orne,
 l'ex-route nationale 579 dans le Gard,
 l'ex-route nationale 679 dans la Corrèze et la Haute-Vienne.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

979